cka – vecchio codice ISO 639-3 della lingua khumi awa chin, ritirato per unione con lingua mro-khimi chin (ISO 639-3 cmr)